Амару — многозначный термин.

 Амару (кечуа Amaru, букв. «змея») — чудовищный змей из перуанской мифологии.
 Амару — индийский писатель и эротический поэт VIII века.
  — коммуна в Румынии в жудеце Бузэу.
  — село в Румынии в жудеце Бузэу.

См. также 
 Тупак Амару (значения)